Хенри Опасност () америчка је играна серија за тинејџере коју је продуцирао Никелодион. У серији се ради о суперхероју Капетан-Мену (Реју) и његовом помоћнику Киду-Опасност (Хенрију) који заједно са Хенријевим пријатељима доживљавају авантуре.

Преглед серије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2" rowspan="2" style="padding:0 15px;" | Сезона
! rowspan="2" style="padding:0 15px;" | Епизоде
! colspan="2" style="padding:0 15px;" | Премијерно приказивање (САД)
! colspan="2" style="padding:0 15px;" | Премијерно приказивање (Србија)
|-
! Прва епизода !! Последња епизода !! Прва епизода !! Последња епизода
|-
| scope="row" style="background:#FBEC5D;" |
| |1
|26
| 
| 
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#87CEEB;" |
| |2
|19
| 
| 
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#A52A2A;" |
| |3
|20
| 
| 
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#F46D25;" |
| |4
|22
| 
| 
| 
| 
|-
| scope="row" style="background:#191970;" |
|5
|40
| 
| 
| 
| 
|}

Епизоде 

Напомена: Епизоде су распоређене по редоследу њиховог емитовања у Србији.

1. сезона

2. сезона

3. сезона

4. сезона 

Хенри Опасност
Хенри Опасност